Лица:
 Лица (фильм, 1968) () — драма, США, 1968 год. Режиссёр — Джон Кассаветис.
 Лица (журнал) — российский журнал об известных людях политики, бизнеса, искусства, кино, моды, спорта.

См. также 
 Лицо (значения)
 Западная Лица (река) — река в Мурманской области.
 The Faces — английская рок-группа, образована в 1969 году.
 Лица смерти — американский кинофильм 1979 года.